Bogdan of Bohdan is een Slavische voornaam voor mannen. De naam is ook in gebruik als familienaam. Het kan verwijzen naar:

Personen 
Voornaam
 Bohdan Boetko (1991), Oekraïens voetballer
 Bohdan Bondarenko (1989), Oekraïens atleet
 Bohdan Bondarjev (1974), Oekraïens wielrenner
 Bogdan Filov (1883-1945), Bulgaars extreemrechts politicus
 Bogdan Lalic (1964), Kroatisch-Engels schaker
 Bogdan Lobonț (1978), Roemeens voetballer
 Bogdan Milić (1987), Montenegrijns voetballer
 Bogdan Pătrașcu (1979), Roemeens voetballer
 Bogdan Raczynski (1977), Roemeens musicus
 Bogdan Stancu (1987), Roemeens voetballer
 Bogdan Stelea (1967), Roemeens voetballer
 Bogdan Tanjević (1947), Servisch basketbalcoach
 Bogdan Trotsoek (1931), Azerbeidzjaans componist
 Bohdan Ulihrach (1975), Tsjechisch tennisser
 Bohdan Winiarski (1884-1969), Pools jurist

Achternaam
 Bogdan & Van Broeck, een Belgisch architectenbureau

Plaatsen
Bulgarije
 Bogdan (Plovdiv), een dorp in gemeente Karlovo, oblast Plovdiv
 Bogdan (Dobritsj), een dorp in gemeente Dobritsjka, oblast Dobritsj

Polen
 Bohdan (Podlachië), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Białostocki

Oekraïne
Bogdan (gemeente), in Oekraïne

Overig 
 Bogdan (autofabriek), Oekraïense automobielfabriek

Zie ook 
 Bogdana (doorverwijspagina)